Кайгарка — река в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Устье реки находится в 215 км по правому берегу Иртыша, в Горноправдинске. Длина реки составляет 36 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Тобол до города Ханты-Мансийск (выше), без реки Конда, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Тобола до Оби. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010700112115300015481.

Примечания 

Притоки Иртыша
Реки Ханты-Мансийского района